Нёвегли́з () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Сен-Флур-Сюд. Округ коммуны — Сен-Флур.

Код INSEE коммуны — 15227.

Коммуна расположена приблизительно в 440 км к югу от Парижа, в 100 км южнее Клермон-Феррана, в 45 км к востоку от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1153 человека.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 687 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 507 были экономически активными, 180 — неактивными (показатель активности — 73,8 %, в 1999 году было 63,8 %). Из 507 активных работали 470 человек (279 мужчин и 191 женщина), безработных было 37 (10 мужчин и 27 женщин). Среди 180 неактивных 65 человек были учениками или студентами, 64 — пенсионерами, 51 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь